Otkrítoie (en rus: Открытое) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 191 habitants. Pertany al districte rural de Pervomàiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea